Ла Алмендра има више значења:

 Ла Алмендра (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Алмендра (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алмендра (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алмендра (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алмендра (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Алмендра (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику